Teofrastàcies (Theophrastaceae) és una petita família de plantes amb flors. En la seva circumscripció habitual consta de 7 gèneres i 95 espècies d'arbres o arbusts que són natius de l'Amèrica tropical.

El sistema APG II posa aquesta família dins l'ordre Ericales. L'APG II també hi inclou el gènere addicional Samolus, amb 15 espècies més que eixamplen molt l'àrea de distribució de la família. El sistema APG III inclou la família dins Primulaceae (sensu lato).

Notes

Referències 
 Theophrastaceae  in L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants .
 

Ericals